grupa osób związanych wspólnym działaniem, zespół
 Kolektyw (soczewka) – jedna z soczewek układu optycznego okularu
 Kolektyw (komiks) – magazyn komiksowy
 Kolektyw nieregularny – pojęcie statystyczne

Zobacz też 
 Kolektywizacja
 Kolektywizm
 Anarchizm kolektywistyczny
 Wychowanie kolektywne – zob. homo sovieticus
 Grupa korporacyjna